Šmaver (Nova Gorica), een plaats in de Sloveense gemeente Nova Gorica
 Šmaver (Trebnje), een plaats in de Sloveense gemeente Trebnje